Gnomoniopsis är ett släkte av svampar som beskrevs av Augusto Napoleone Berlese. Gnomoniopsis ingår i familjen Gnomoniaceae, ordningen Diaporthales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Sporsäcksvampar
Gnomoniopsis